Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала са 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Рафаел Надал (финалиста)
  Роџер Федерер (победник)
  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)
  Енди Родик (Четвртфинале)
  Фернандо Вердаско (четвртфинале)
  Жил Симон ''(треће коло)

<li> Жо Вилфрид Цонга (друго коло)
<li> Николај Давиденко (треће коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Давид Ферер (друго коло)
<li> Марин Чилић (друго коло)
<li> Џејмс Блејк (треће коло)
<li> Радек Штјепанек (прво коло)
<li> Томи Робредо (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2009.